

Топоніми 
 Косака — містечко в Японії, у префектурі Акіта.

Персоналії 
 Косака — поширене японське прізвище:
 Кадзухіто Косака  — реальне ім'я японського комедіанта  , відомого також як Даймао Косака 
  — режисер зі Студії Ґіблі.
 Акіхо Косака — героїня манги My Girlfriend is Shobitch